Näsviken kan avse:

 Näsviken, Hudiksvalls kommun – en tätort i Hudiksvalls kommun
 Näsviken, Strömsunds kommun – en tätort i Strömsunds kommun